Барио Ариба има више значења:

 Барио Ариба (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Ариба (Сантијаго Љано Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Ариба (Јогана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Ариба, Фатима (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику